Albertville, ciutat de Savoia, França, seu dels Jocs Olímpics d'hivern de 1992
 Albertville (Alabama)
 Albertville, nom antic de la moderna ciutat de Kalemie, a la RD del Congo.